Украинский сельский совет (укр. Українська сільська рада) — многозначный термин.

  — входит в состав Витовского района Николаевской области Украины.
 Украинский сельский совет — входит в состав Ивановского района Херсонской области Украины.
 Украинский сельский совет — входит в состав Криничанского района Днепропетровской области Украины.
  — входит в состав Острожского района Ровенской области Украины.
 Украинский сельский совет — входит в состав Петропавловского района Днепропетровской области Украины.
  — входит в состав Талалаевского района Черниговской области Украины.